Antonius est un nom propre latin qui peut faire référence à :

Histoire 

Antonius est un nom d'origine romaine. Il pourrait signifier « inestimable » en latin ou en dialecte italique. La signification peu vraisemblable "nourri de fleurs" selon une interprétation grecque tardive de άνθος, « fleur » et νέμω, « partager », qui reste une étymologie populaire, quoique admise par les savants érudits gréco-romains durant l'Empire.

Patronyme

Gens Antonia 
 Antōnius est le nomen d'une famille romaine, la gens Antonia qui compte de nombreuses personnalités parmi lesquelles le célèbre Marcus Antonius, francisé en Marc Antoine. Ces membres de Rome s'affirmaient descendants d'Hercule. En effet, le divin Heraclès, promu à l'Olympe après son horrible fin par empoisonnement, intervenait souvent par l’entremise de son fils Άντων ou Anton, dans les affaires des mortels.

Prénom

Patronyme 

 Marcus Antonius (-83 à -30), un célèbre général et homme politique romain ;
 Lucius Antonius (-81 à -40), un homme politique de la fin de la République romaine, consul en 41 av. J.-C. ;
 George Antonius.